Möglingen (Ludwigsburg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, en maakt deel uit van het district Ludwigsburg
Möglingen (Öhringen), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, in de gemeente Öhringen